Андре́й И́горевич Горбане́ц (24 августа 1985, Камышин) — российский футболист, полузащитник .

Карьера

Клубная 
Воспитанник команды «Текстильщик» из города Камышин.

В 2003—2006 годах играл за раменский «Сатурн», в основном выступая за дубль. В основном составе подмосковной команды дебютировал 12 июня 2005 года в матче против московского «Торпедо». Всего в 2005 году Горбанец принял участие в трёх играх чемпионата России и в одной игре Кубка страны. В 2006 году сыграл лишь в одном матче Кубка России.

В 2007 году перешёл в клуб первого дивизиона «Сибирь» Новосибирск, за который выступал на протяжении двух сезонов, провёл 81 матч и забил 11 голов.

В 2009 году перешёл в стан действующего чемпиона России казанского «Рубина». 7 марта 2009 года дебютировал за «Рубин» в игре за Суперкубок России против ЦСКА, выйдя на замену на 90 минуте, и отметился жёлтой карточкой. Матч его команда проиграла со счётом 1:2. Свой первый гол за «Рубин» забил в четвертьфинале Кубка России против его бывшей команды — «Сибири». Всего же в 2009 году Горбанец сыграл в 11 матчах чемпионата России и двух играх Кубка России, а его команда сумела защитить титул чемпиона страны.

В стартовом матче сезона 2010 против столичного «Локомотива» вышел на замену на 77-й минуте, а на 87-й открыл счёт в матче. Всего в 2010 году сыграл в 17 играх Премьер-лиги.

В начале 2011 года перешёл в «Краснодар», однако сыграл за клуб лишь одну игру и летом отправился в аренду в «Мордовию». За саранский клуб провёл 25 матчей первенства ФНЛ, отметился двумя забитыми голами и помог команде выйти в Премьер-лигу. 24 июля 2012 года Горбанец по обоюдному согласию расторг контракт с «Краснодаром».

1 августа 2012 года стал футболистом «Томи», подписав контракт с сибирским клубом до конца сезона 2012/13. Дебют состоялся 6 августа 2012 года в домашней игре против калининградской «Балтики». Всего за первый сезон Горбанец принял участие в 19 матчах в первенстве ФНЛ, в которых забил 4 гола. Томский клуб по итогам сезона вышел в Премьер-лигу, а сам футболист был признан лучшим игроком команды.

Перед началом сезона 2013/14 Горбанец стал игроком другого дебютанта Премьер-лиги — екатеринбургского «Урала», подписав контракт до лета 2016 года. В феврале 2015 года вернулся в «Томь» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа его контракта со стороны томского клуба. В феврале 2016 года на правах свободного агента перешёл в тульский «Арсенал».

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 «Рубин»
 Чемпион России 2009
 Финалист Кубка России 2008/09
 Суперкубок России
 Обладатель (1): 2010
 Финалист (1): 2009
 «Мордовия»
 Победитель первенства ФНЛ 2011/12
 «Томь»
 Вице-чемпион первенства ФНЛ 2012/13
 «Арсенал»
 Вице-чемпион первенства ФНЛ 2015/16 
 «Олимп-Долгопрудный»
 Победитель первенства ФНЛ-2 2020/21

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Урала»

Футболисты России
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Олимп-Долгопрудный-2»